Cadwgan ist der Name folgender Personen:

 Cadwgan ap Bleddyn († 1111), Fürst des walisischen Fürstentums Powys
 Owain ap Cadwgan (* um 1085; † 1116), Fürst des walisischen Fürstentums Powys
 Cadwgan (Bischof) († 1241), Bischof der walisischen Diözese Bangor